Бліньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Бліньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна